Ви́ктор Гончаре́нко:
 Гончаренко, Виктор Анатольевич (род. 1969) — советский и украинский хоккеист.
 Гончаренко, Виктор Владимирович (1921—1977) — советский планерист, писатель-популяризатор планерного спорта.
 Гончаренко, Виктор Михайлович (род. 1977) — белорусский футболист и тренер.